Hater puede hacer referencia a:

 un anglicismo para odiador;
 Hater, banda de grunge fundada en Seattle;
 Hater, álbum musical de la banda con el mismo nombre.
 Hater, canción de banda estadounidense Korn.